The Tip-Off, film de Leigh Jason sorti en 1928
 The Tip-Off, film d'Albert S. Rogell sorti en 1931